Scott Carson
Johnny Carson
Carson City
Kit Carson
Rachel Carson
Carson McCullers
David Carson
Terrence C. Carson
Carson Palmer

Localidades
Carson (Califórnia)
Carson (Iowa)
Carson (Dacota do Norte)

Outros
6572 Carson

Desambiguação